Eagle Lake puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Eagle Lake, una ciudad en el estado de Florida.
 Eagle Lake, un pueblo en el estado de Maine.
 Eagle Lake, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
 Eagle Lake, una ciudad en el estado de Minnesota.
 Eagle Lake, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.
 Eagle Lake, una ciudad en el estado de Texas.
 Eagle Lake, es un lugar designado por el censo en el estado de Wisconsin.